Spojení písmen F a L může mít různé významy:

FL 
 mezinárodní zkratka pro letovou hladinu (z anglického flight level)
 mezinárodní poznávací značka aut Lichtenštejnska
 poštovní zkratka amerického státu Florida
 zkratka stanice metra Flora
 FL – programovací jazyk (z anglického function level)
 FL Studio (dříve Fruity Loops) – hudební produkční Jigso software

 Fl 
 značka vrtulníků Flettner
 flerovium – chemický prvek
 zkratka pro odrůdu vinné révy zvanou Floriánka

 fl 
 anglická zkratka pro fluid, používaná např. pro specifikaci angloamerických objemových jednotek
 femtolitr – dílčí vedlejší jednotka SI pro objem
 florin - Rakousko-uherský zlatý
 fl., případně flor. – v genealogii zkratka latinského slova floruit, to jest vzkvétal/a''. Určuje období, během kterého byla určitá osoba naživu nebo nejvíce aktivní.